

Artropodi 
 Martella – genere di ragni appartenente alla famiglia Salticidae

Persone 
 Martella – cognome italiano
 Andrea Martella (1968) – politico italiano
 Attilio Martella (1919-1991) – attore italiano
 Bruno Martella (1992) – calciatore italiano
 Francesco Martella (1898-1943) – antifascista italiano
 Luigi Martella (1948-2015) – vescovo cattolico italiano
 Mattia Martella (1991) – pilota motociclistico italiano
 Paolo Martella (1966) – cantante italiano
 Vincent Martella (1992) – attore e doppiatore statunitense